Uab ("Två spiror", även Wab) var ett av de 42 nomoi (förvaltningsdistrikt) i Forntida Egypten.

 S40-D58-S40:R12:N24

Uab med hieroglyfer

Geografi
Uab var ett av de 22 nomoi i Övre Egypten och hade distriktnummer 19.

Distriktets yta var cirka 7 cha-ta (cirka 17,5 hektar, 1 cha-ta motsvarar 2,75 ha) med en längd om cirka 4 iteru (cirka 42 km, 1 iteru motsvarar 10,5 km).

Niwt (huvudorten) var Per-Medjed/Oxyrhynchus (dagens Al Bahnasa) och övriga större orter var Wrisi.

Historia
Varje nome styrdes av en nomarch som officiellt lydde direkt under faraon.

Varje Niwt hade ett Het net (tempel) tillägnad områdets skyddsgud och ett Heqa het (nomarchens residens).

Distriktets skyddsgud var Igay och bland övriga gudar dyrkades främst Seth och Mormyrus fisken. En omfattande beskrivning av mytologin i området återfinns i Jumilhac-papyrusen.

Idag ingår området i guvernement Al-Minya.

Referenser

Externa länkar
 Om Egyptens nomoi
 Detaljerad karta över Egyptens nomoi
 Hieroglyfsymboler för Egyptens nomoi

Nome i Egypten